Sande war eine Kommune in der norwegischen Provinz Vestfold (2020 in Vestfold og Telemark aufgegangen). 

Auf einer Fläche von 178 km² lebten 9904 Einwohner (Stand: 1. Januar 2019). Die Kommunennummer war 0713. Letzter Bürgermeister war Karl Einar Haslestad (Ap).

Sie grenzte im Norden an Drammen, im Osten an Svelvik, im Süden an Holmestrand und im Westen an Hof. Der höchste Punkt war der Presteslettåsen mit 563 Metern Höhe. In Sande wurden zahlreiche Funde aus der Vorzeit gemacht, unter anderem aus der Nøstvetkultur aus der Steinzeit.

Im Zuge der Kommunalreform in Norwegen wurde Sande zum 1. Januar 2020 nach Holmestrand eingemeindet.

Verkehr 
Sande hatte einen Bahnhof an der Vestfoldbane.

Weblinks

Einzelnachweise 

Holmestrand
Ehemalige Kommune in Vestfold og Telemark
Gemeindeauflösung 2019